La table ronde de Bruxelles de 1960, aussi appelée « table ronde belgo-congolaise » est le nom donné à une rencontre entre les intellectuels congolais et des dirigeants belges organisé à Bruxelles du  au .
 La table ronde de Bruxelles est aussi le nom donné à une rencontre convoquée à l'initiative de la Belgique en 2002, avec quatre-vingt-cinq représentants de onze partis politiques non armés, des organisations non gouvernementales et des chefs de la république démocratique du Congo afin de discuter du retour de la paix dans leur pays.

Annexes

Article connexe 
 Histoire de la république démocratique du Congo

Liens externes 
 La table ronde de Bruxelles comparée à la conférence nationale souveraine, Tshilombo Munyengayi, Le Potentiel.
 Table ronde de Bruxelles : les Congolais parviennent à un consensus quasi unanime sur le processus de paix dans leur pays, le Quotidien du Peuple, .

Histoire de la république démocratique du Congo
Congo belge